Zarukjan (), auch Dzarugian oder Tsarukyan, ist ein armenischer Nachname:

 Andranik Zarukjan (1913–1989), armenischer Schriftsteller
 Gagik Zarukjan (* 1956), armenischer Unternehmer und Politiker